7 МИР Габрово (или 7 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Габрово.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Габрово, при 39,51 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Габрово
Област Габрово